A Eskişehir Cup é uma competição de tênis masculino, realizado em piso duro, válido pelo ATP Challenger Tour, na cidade de Eskişehir, Turquia.

Sua primeira edição ocorreu em julho de 2013 e a segunda em maio de 2015

Edições

Simples

Duplas

Ligações externas 
 Chaves dos torneios de 2013
 Chaves dos torneios de 2015

Torneios de tênis na Turquia
ATP Challenger Tour